Џесуп има више значења:
 Џесуп (Џорџија)
 Џесуп (Ајова)